Als Baureihe 46 werden bei der Bulgarischen Staatsbahn Balgarski Darschawni Schelesnizi (BDŽ) folgende Triebfahrzeuge bezeichnet:

 BDŽ-Baureihe 46 (1931), eine ab 1931 eingesetzte Güterzug-Tenderlokomotive der Achsfolge 1'F2'
 BDŽ-Baureihe 46 (1986), eine ab 1986 eingesetzte elektrische Lokomotive der Achsfolge Co'Co'